В битве при Гарсия-Эрнандес 23 июля 1812 года две бригады англо-германской кавалерии во главе с генерал-майором Эберхардтом Отто Георгом фон Боком разгромили  французских пехотинцев во главе с генерал-майором Максимильеном Фуа. В этой в остальном ничем не примечательной перестрелке Пиренейской войны немецкие тяжелые драгуны совершили необычный подвиг, разбив три французских каре — 6-го, 69-го и 76-го линейных пехотных полков, разгромив французскую армию и нанеся ей большой урон.

Предыстория 
В предыдущий день союзная армия под командованием Артура Уэлсли, 1-го герцога Веллингтона, одержала решительную победу над французской армией во главе с маршалом Огюстом Мармоном в битве при Саламанке. Дивизия Фуа была единственным французским подразделением, не участвовавшим в битве, и 23 июля она действовала в качестве арьергарда.

Битва 

Тяжёлая кавалерийская бригада фон Бока в 770 кавалеристов, состоящая из 1-го и 2-го драгунского эскадрона Королевского германского легиона (КГЛ), возглавила преследование французов. Их поддерживали  солдат британской лёгкой кавалерийской бригады Джорджа Ансона (11-й и 16-й лёгкие драгунские эскадроны). По мере приближения англо-немецких сил французская конница генерал-майора Курто бежала. Фуа построил свои восемь батальонов в каре на холме около Гарциернандеса в провинции Саламанка в Испании. У него было по два батальона из 6-го лёгкого и 39-го, 69-го и 76-го пехотных полков.

Драгуны Бока напали на каре батальона 6-го лёгкого полка. Французы слишком долго не открывали огонь. Их залп убил нескольких всадников, но смертельно раненый конь с мёртвым драгуном вреза́лся в каре, словно таран. Лошадь упала, отчаянно лягаясь, и сбила с ног по меньшей мере шесть человек, образовав в каре прореху. Капитан Глейхен тут же ворвался в неё в сопровождении своих солдат. Каре распалось, и большинство солдат сдались.

Вскоре было атаковано второе каре, стоявшее дальше на холме. Потрясенные зрелищем разгрома первого каре, французы при приближении драгунов запаниковали. Вскоре солдаты из второго каре спасались бегством, а многие сдались. Фуа быстро отвёл остальную часть своих войск. Всадники Ансона зачищали поле битвы.

Результат 
Фуа потерял  и раненых,  человек попали в плен. Бок потерял  убитых и  раненых. Очень высокая доля убитых и раненых была вызвана «смертельным эффектом вызванном мушкетным огнём на очень близком расстоянии». Другой источник указывает  убитых,  раненых и  пропавших без вести немцев, а потери французов в  человек.

Комментарий 

Разгром кавалеристами правильно построенного каре был редким событием. Французский пехотный батальон в каре являл собой ощетинившийся штыками квадрат, каждая грань которого была в 3 или 6 человек глубиной. (Британский квадрат был в 4 человека глубиной.) Если каре стояло неподвижно и эффективно отстреливалось, то оно могло противостоять лучшей кавалерии. Когда пехотные каре были разбиты кавалерией в наполеоновских войнах, это обычно происходило потому, что:

 пехота была плохо обучена;
 пехота была уставшей, дезорганизованной или с низким боевым духом;
 шёл дождь, мешавший пехоте вести эффективный огонь и смачивавший порох;
 пехота выпустила залп без должного прицела;
 пехота слишком долго ждала, чтобы начать стрелять.

В Гарсия-Эрнандес последнее событие произошло с первым каре, что привело к необычайному происшествию со смертельно раненым конём и всадником, врезавшимися в каре, в результате чего образовалась брешь, которая была использована следующими кавалеристами. Второе каре, вероятно, запаниковало при необычном зрелище разгрома первого каре.

Марсель был офицером 69-го линейного полка и придерживается совершенно другой точки зрения. Согласно его рассказу (стр. 170—173), солдаты батальона 76-го полка нарушили ряды, чтобы попить из речки. Некоторые солдаты 6-го лёгкого полка разбрелись по соседним деревням в поисках еды, а офицеры пытались собрать их, когда их уже настигла кавалерия. Батальон Марселя находился в тесной колонне, когда на него напала кавалерия, и всадникам не удалось разбить колонну. Второй батальон 69-го полка отразил атакующую кавалерию залповым огнем своего каре.

Литература 
 Beamish, N. Ludlow. History of the King’s German Legion Vol 2 (reprint) Naval and Military Press, 1997. 
 Glover, Michael. The Peninsular War 1807—1814. London: Penguin, 2001. 
 Keegan, John. The Face of Battle. London: Vintage, 1977.
 Oman, Charles. Wellington’s Army, 1809—1814. London: Greenhill, (1913) 1993. 
 Smith, Digby. The Napoleonic Wars Data Book. London: Greenhill, 1998. 
 Marcel, Campagnes du capitaine Marcel http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6359214t

В художественно литературе 
Эта стычка изображена в романе Бернарда Корнуэлла «Меч Шарпа».

Битва была также показана в романе Сюзанны Кларк «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл», в тот период, когда Джонатан Стрендж служил при герцоге Веллингтоне.

Примечания

Ссылки 
 Гарсиернандес на Google Earth

Июль 1812 года
Сражения 1812 года
Сражения Ганновера
Сражения Франции
Сражения Великобритании
Сражения Пиренейских войн